Kasai – rzeka w Angoli i Demokratycznej Republice Konga
 Kasai – rzeka w stanie Bengal Zachodni w północno-wschodnich Indiach

Demokratyczna Republika Konga:
 Kasai – prowincja w Demokratycznej Republice Konga
 Kasai Południowe – państwo istniejące w latach 1960–1961
 Kasai Środkowe - prowincja w Demokratycznej Republice Konga
 Kasai Wschodnie – dawna prowincja w Demokratycznej Republice Konga
 Kasai Zachodnie – dawna prowincja w Demokratycznej Republice Konga
 Kasai Wschodnie (planowana prowincja) – prowincja w Demokratycznej Republice Konga

Japonia:
 Kasai – miasto w Japonii
 Noriaki Kasai – japoński skoczek narciarski
 Masae Kasai – japońska siatkarka

Polska:

 Kasai – pseudonim artystyczny Katarzyny Piszek

Inne:
 Kasai Rex – hipotetyczne zwierzę